Konrad von Thüngen ist der Name folgender Personen:

* Konrad II. von Thüngen († 1540), Fürstbischof von Würzburg (1519–1540)
 Konrad Friedrich von Thüngen († 1629), Dompropst im Bistum Würzburg